Волчковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Волчковское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области
 Волчковское сельское поселение — входит в Петровский район Тамбовской области